Elvis Presley - jedan od najpopularnijih američkih pjevača 20. stoljeća, često je nazivan Kraljem Rock and Rolla ili samo Kraljem.
 Elvis Scoria - bivši hrvatski nogometaš i nogometni trener.
 Elvis Bošnjak - hrvatski dramatičar i glumac.
 Elvis Fatović - bivši hrvatski vaterpolist i aktualni trener Vaterpolo kluba Jug.
 Elvis J. Kurtović - sarajevski tekstopisac, Skladatelj i kolumnist, osnivač grupe Elvis J. Kurtović & His Meteors.
 Elvis Brajković - bivši hrvatski nogometaš.
 Elvis Penava - hrvatski jazz gitarist i skladatelj.
 Elvis Nakić - hrvatski karatist.
 Elvis Ramone (rođen kao Clement Anthony Bozewski) - američki je glazbenik i bubnjar sastava Blondie.